Torture Museum Amsterdam, een martelmuseum in Amsterdam
Oude Steen (Brugge), een martelmuseum in Brugge
Medieval Torture Museum, een martelmuseum in de Verenigde Staten
 Torture Museum (nummer), een nummer van Belgische rockband De Bossen